Nom de dos prínceps timúrides, apareix escrit principalment com Juki, Juqi, Txuqi, Txuki, Djuqi i Djuki:
 Muhàmmad Txuqi Mirza
 Kutb al-Din Muhammad Txuqi